

Cinema 
 L'uomo venuto dall'impossibile (Time After Time) – film del 1979 diretto da Nicholas Meyer
 Time After Time – film del 2018 diretto da Andrew Bowler

Musica 
 Time After Time – standard jazz composto da Sammy Cahn e Jule Styne nel 1946
 Time After Time – singolo di Cyndi Lauper del 1984
 Time After Time – album di Oscar Peterson del 1986
 Time After Time – album di Etta James del 1995
 Time After Time – album di Eva Cassidy del 2000
 Time After Time (Hana Mau Machi de) – singolo di Mai Kuraki del 2003

Televisione
Time after Time – film TV statunitense del 2011
Time After Time  – serie televisiva statunitense del 2017